Der Begriff Shorthorn bezeichnet

 eine geplante Version von Microsoft Windows Vista
 mehrere afrikanische Rinderrassen  mit kurzen Hörnern
 eine Rinderrasse aus England: Shorthorn-Rind